Csehország
 Vrbice, település a Břeclavi járásban
 Vrbice, település a Jičíni járásban
 Vrbice, település a Karlovy Vary-i járásban
 Vrbice, település a Litoměřicei járásban
 Vrbice, település a Nymburki járásban
 Vrbice, település a Prachaticei járásban
 Vrbice, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Vrbice, Bohumín  településrésze a Karvinái járásban